Фурланетто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фурланетто, Бонавентура (1738—1817) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Фурланетто, Феруччо (род. 1949) — итальянский оперный певец (бас).